Cat Sike ist der Name folgender Wasserläufe in Dumfries and Galloway, Schottland:

 Cat Sike (Black Sark), Zufluss des Black Sark
 Cat Sike (Meggat Water), Zufluss des Meggat Water